LRT se može odnositi na:

 Litvanski nacionalni radio i televizija
 Londonski regionalni transport, organizacija odgovorna ya javni transport u Londonu